Freda James e Kay Stammers hanno battuto in finale Sarah Fabyan e Helen Jacobs 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Freda James /  Kay Stammers (Campionesse)
 Sarah Fabyan /  Helen Jacobs (finale)

 Simonne Mathieu /  Billie Yorke (quarti di finale)
 Jadwiga Jędrzejowska /  Susan Noel (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1936